André Ribeiro ist der Name folgender Personen:

* André Ribeiro (Rennfahrer) (1966–2021), brasilianischer Automobilrennfahrer
 André Ribeiro (Fußballspieler) (* 1997), portugiesischer Fußballspieler